Das Hobart International 2018 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2018. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 7. bis 13. Januar 2018 in Hobart statt, gleichzeitig mit dem Sydney International in Sydney.

Titelverteidigerinnen waren Elise Mertens im Einzel sowie die Paarung Raluca Olaru/Olha Sawtschuk im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hobart International 2018 fand am 6. und 7. Januar 2018 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Hobart
Hobart City